Symphonos Italia è una etichetta discografica indipendente registrata in Italia attiva in produzioni musicali classiche, jazz e pop dagli anni Novanta.

Attività 
Symphonos Italia è una casa discografica italiana fondata nel 1930 a Catania dal compositore e direttore del Corpo Civico musicale di Catania Franco Minuta ed attiva in produzioni musicali classiche, jazz e pop. Dal 2013 è diretta dal compositore Carlo Minuta.

Nei primi decenni di vita, l'etichetta pubblica diverse opere originali e trascrizioni per banda del compositore Franco Minuta ed un'opera lirica in tre atti dal titolo I granai del Popolo, su libretto di R. Cosentino, rappresentata al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, in ricordo della legge che nel 1946 sostituì il sistema fascista degli Ammassi.

Insieme al gruppo folkloristico Terra del Sole cura la pubblicazione dell’album Sicilia, con rappresentazioni in Italia ed Europa. L'idea di realizzare una grande raccolta musicale jazz in tre volumi porta Symphonos Italia alla collaborazione con l’Associazione Nazionale Musicisti Jazz e Splasc(H) Records, nella produzione della collana Sicilian Jazz Collection, con artisti della scena jazz italiana, tra cui Duško Gojković, Horace Silver, Gino Paoli, Tullio De Piscopo, Francesco Buzzurro, Salvatore Bonafede, Giuseppe Emmanuele, Claudio Cusmano.

Nel 1992 insieme alla Deutsche Grammophon e Universal Music realizza per l’orchestra statunitense Orpheus Chamber Orchestra la raccolta Baroque Highlights, con composizioni di Vivaldi, Corelli, Handel, Purcell, Pachelbel, Bach ed Albinoni, con tournée negli Stati Uniti, Europa, Sud America ed Asia. Lo stesso anno l'etichetta collabora insieme al Festival di Sanscemo, manifestazione canora dedicata al rock demenziale e umoristico, per la produzione dell’album Festival di Sanscemo ’92 insieme a Dario Vergassola, le Trombe di Falloppio, Santarita Sakkascia, Francois E Le Coccinelle, Walter Valdi, Gianni Giannini, Pino Campagna e Daniela Airoldi. In questo periodo inizia la collaborazione con il pianista e compositore jazz Giuseppe Emmanuele e l'etichetta Splasc(H) Records, che porterà alla realizzazione della raccolta Reflections in Jazz.

Insieme all'etichetta statunitense Columbia Masterworks Records, nel 1995 Symphonos Italia realizza una raccolta di musica classica per i Philadelphia Woodwind Quintet. e nello stesso periodo inizia una collaborazione con la casa discografica Caligola Records ed il compositore e chitarrista Claudio Cusmano per la pubblicazione dell’album Cammino personale, al quale partecipano tra gli altri Roberto Gatto, Stefano Di Battista e Nello Toscano.

La collaborazione con il compositore Giuseppe Emmanuele continua negli anni successivi, portando alla realizzazione, insieme alla Splasc(H) Records, degli album jazz Into the Tradition, From USA To Mediterraneo e due anni dopo Reflections No. 2. Nello stesso periodo inizia la collaborazione con il gruppo di musica folk i Lautari, realizzando la produzione dell’album Antrasatta.

In occasione dello svolgimento in Sicilia della XIX Universiade, realizza insieme al coro di voci bianche “Gaudeamus Igitur” Concentus una produzione musicale corale originale e nello stesso periodo cura l'uscita dell’album Anturium con il gruppo musicale jazz Amato Jazz Trio.

L'ascesa del gruppo folk siciliano Qbeta porta Symphonos Italia ad una collaborazione con la band per la pubblicazione dell’album Arrivaru cuntraventu, con interventi in manifestazioni quali Arezzo Wave, Roxy Bar, la quinta edizione del Social Forum di Porto Alegre in Brasile, ed il Concerto del Primo Maggio.

Insieme al cantautore catanese Gregorio Lui, l'etichetta collabora nel 2001 alla realizzazione del primo album dell'artista, dal titolo Amami, partecipando alla 7ª edizione del Festival della nuova canzone siciliana, al Festival di Castrocaro e al Festival internazionale “Una voce per l’Europa”. Sempre lo stesso anno produce insieme alla Casa Musicale Eco di Monza la raccolta Lieder, con il soprano Stefania Pistone e il pianista Salvatore Margarone.

Grazie alla collaborazione con il Teatro Stabile di Catania, nel 2003 produce lo spettacolo Le avventure del giovane Ricciolo, di Edo e Rita Gari e regia di Carlo Ferreri e sempre lo stesso anno, in collaborazione con la Naxos Records, realizza Bolling: Suites for Flute and Jazz Piano Trio, raccolta jazz del compositore francese Claude Bolling e Roselli Quartet.

Dopo un periodo di assenza, inizia nel 2010 la produzione con il cantautore Vincenzo Spampinato, realizzando insieme all’etichetta Lengi Music l’album Muddichedda Muddichedda e partecipando così alla 11ª edizione del Festival della nuova canzone siciliana. L'anno successivo grazie alla collaborazione con il sassofonista e compositore Maurizio Giammarco e l’Orchestra Jazz Del Mediterraneo pubblica gli album Cieli Di Sicilia e Vie di Fuga. Nel 2012 insieme all'etichetta Anaglyphos Records realizza con il sassofonista Francesco Cafiso, il pianista e trombettista Dino Rubino e Nello Toscano l’album jazz contemporaneo Patchwork Project 3.

La collaborazione con l'etichetta Adlib Records e la cantante jazz francese Anne Ducros porta Symphonos Italia a realizzare nel 2017 l’album Brother? Brother!, seguito da una tournée in Europa, mentre dal 2018 collabora con l'etichetta giapponese Da Vinci Classics, realizzando l’album Nova et Vetera: Sicilian Contemporary Composers, con Nicola Malagugini e Mirea Zuccaro e composizioni di Antonio Scontrino, Giovanni Sollima e Matteo Musumeci e poi l’album Daybreak, Contemporary Music for Trombone and Piano di Vincenzo Paratore e Manuela Cigno.

Nel 2019 realizza insieme alla casa discografica Tǔk Music l'album Norma (Arr. for Jazz Orchestra) con Paolo Fresu, Paolo Silvestri e l’Orchestra Jazz del Mediterraneo.

Pubblicazioni

Note

Collegamenti esterni 

Etichette discografiche italiane
Case editrici italiane
Etichette discografiche